

Persone 
Antonino Sciascia (1839-1925), medico e scienziato italiano
Armando Sciascia (1920-2017), musicista italiano
Leonardo Sciascia (1921-1989), scrittore e politico italiano
Salvatore Sciascia (1919-1986), editore italiano
Salvatore Sciascia (1943), politico italiano

Astronomia 
12380 Sciascia, asteroide del sistema solare

Altro 
Sciascia, casa editrice fondata da Salvatore Sciascia